Trilla steht für

 eine Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales in Frankreich, siehe Trilla (Pyrénées-Orientales)
 ein Album des Rappers Rick Ross, siehe Trilla (Album)
 einen Ort in den USA, siehe Trilla (Illinois)
 ein Familienname:
 Vasco Trilla (* ≈1978), spanischer Jazz- und Improvisationsmusiker